B Sixth Avenue Express — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Бронксе, Манхэттене и Бруклине. 

Маршрут B оперирует только в будни, приблизительно с 6:00 до 23:00, но поезда начинают уходить в депо уже с 22:00 часов. Обычно он работает между 145th Street в Гарлеме, Манхэттен, до Brighton Beach в Бруклине, локальным вдоль Central Park West и экспрессом вдоль 6-ой авеню и BMT Brighton Line. В часы пик северной конечной станцией поездов B становится Bedford Park Boulevard в Бронксе, и они останавливаются на всех станциях вдоль Grand Concourse.

B — один из двух маршрутов городского метро, который имеет на пути станции с одинаковыми названиями (другой — ): две станции с названием «Seventh Avenue» - одна в Бруклине на Флэтбуш авеню, а другая в Манхэттене на 53-й улице.

История маршрута 

 Обозначение B первоначально предполагалось для экспресса из района Вашингтон-Хейтс до Мидтауна в Манхэттене, а далее по IND Sixth Avenue Line. Тем не менее, первоначальный маршрут B, начался с открытием Sixth Avenue Line в 1940 году, и продолжался до открытия соединения Кристи-стрит в 1967, работая только как локальный в часы пик, от 168th Street до 34th Street—Herald Square. Этот маршрут обозначался BB в соответствии с протоколом IND, об использовании двойного обозначение для локальных маршрутов.
 Вслед за открытием соединения Кристи-стрит, бывший BB был объединён с бывшим  BMT West End Line, создав маршрут от Вашингтон-Хейтс до Coney Island. Этот маршрут был обозначен как BT, но обозначался просто B.
 Частичное закрытие маршрутов через Манхэттенский мост, между 1986 и 2004 годами, создал разрыв на маршруте B, между севером и югом маршрута. Начиная с 26 апреля 1986, северный B (через 6-ю авеню, неформально был «оранжевым B»), и южный B (через BMT Broadway Line, неформально «жёлтым B»), оперировали как два разных маршрута. Оранжевый B больше или меньше дублировал бывший BB, а жёлтый B имитировал бывший .
 Бывший B работал до 11 декабря 1988. 29 октября 1989, открылась IND 63rd Street Line и маршрут был продлён до 21st Street—Queensbridge. B начал работать по новой линии на выходные. Годом позже маршрут также стал работать и вечером в будни.
 30 апреля 1995, северная сторона Манхэттенского моста была закрыта на полдень и выходные до следующего ноября. В это время, B работал только между Atlantic Avenue-Pacific Street и Coney Island—Stillwell Avenue, действуя локальным на BMT West End Line и экспрессом на BMT Fourth Avenue Line.
 22 февраля 1998, длина маршрута была уменьшена до 57th Street на вечер и в выходные, в результате реконструкции IND 63rd Street Line. Маршрут на линии был заменён челноком до BMT Broadway Line.
 1 марта 1998, было прекращено соединение B с Вашингтон-Хейтс. Дорога B теперь стала только на IND Concourse Line, в часы пик только.
 В 2000 году, B перестал идти на IND 63rd Street Line, для сигнальных и путевых работ. Теперь маршрут работает вдоль Central Park West до 145th Street (Bedford Park Boulevard в часы пик) круглосуточно кроме ночи.
 22 июля 2001, B был снова пущён по Манхэттенскому мосту и путь стал аналогичен как в 1986 году. Тем не менее, в это время West End Line была предопределена от . B работает только в будни, до Bedford Park Boulevard а часы пик и 145th Street в течение дня и вечером.
 22 февраля 2004, Манхэттенский мост был полностью открыт для сообщения метро. B был продлён через Grand Street и северные пути моста, в Бруклин, повторяя алмазный  как Brighton Express до Brighton Beach.

Маршрут

Ссылки
 MTA NYC Transit — B Sixth Avenue Express